Jean Claude Léonard Poisle Desgranges (1789 - 1876), employé des Postes, linguiste et poète français.
 Jacques Poisle-Desgranges (1793-1850), député du Cher.
 Joseph Poisle Desgranges  (1823 - 1879), fils de Jean-Claude Léonard, employé des Postes et poète français.